Ла́ссе Ла́урсен (; ) — датский кёрлингист и тренер по кёрлингу, третий команды Дании на .

Достижения 
 : серебро (, , ), бронза ().
 : золото (1991, 1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006).
 : золото (1997, 2005).
 : золото (1980, 1981, 1982, 1983).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы Дании по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Дании